Toponímia:
 Harlow, Essex, Anglaterra
 Harlow (districte)
 Harlow (Dakota del Nord), Estats Units
 Harlow Green, Tyne i Wear, Anglaterra
 Harlow Hill

 Cinema:
 Harlow (Paramount), pel·lícula de 1965 dirigida per Gordon Douglas i distribuïda per Paramount Pictures
 Harlow (Magna), pel·lícula de 1965 dirigida per Alex Segal i distribuïda per Magna Films

 Biografies:
 Harlow Shapley (1885 – 1972), astrònom estatunidenc
 Jean Harlow (1911 − 1937), actriu estatunidenca
 Harry Frederick Harlow (1905 - 1981), psicòleg estatunidenc
 Winnie Harlow (n. 1994), periodista i model canadenca